Лос Куатес де Абахо има више значења:

 Лос Куатес де Абахо (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Куатес де Абахо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику